Daysville peut désigner :

Toponymes

Daysville, communauté non-incorporée du comté d'Ogle en Illinois ;
 , communauté non-incorporée du comté d'Upshur en Virginie-Occidentale.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme